Albert est un nom propre.

Prénom 

Albert est un prénom.

Saints chrétiens

Ecclésiastiques désignés par ce prénom 
 Albert (), évêque de Saint-Malo de 1163 à 1184
 Albert von Augsburg (), moine bénédictin à Augsbourg, hagiographe
 Albert, antipape du

Souverains 
 Albert de Saxe-Cobourg-Gotha dit Le prince Albert, époux de la reine Victoria du Royaume-Uni, prince consort de Grande-Bretagne et d'Irlande
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Albert de Brandebourg-Ansbach (1490-1568), grand-maître de l’ordre des Chevaliers teutoniques, qu’il sécularise en 1525

Patronyme

Albert 

 Abraham Adrian Albert (1905-1972), mathématicien américain ;
 Adolphe Albert (1855-1938), peintre et graveur français ;
 Adrien Albert (1907-1989), un chimiste australien ;
 Adrien Albert (1977-), auteur et illustrateur de littérature jeunesse ;
 Alain Albert, nom à l'état civil d'Ilan Halevi (1943-2013), journaliste français et israélien d'origine yéménite ;
 Anaïs Albert, historienne française ;
 André Albert (1911-1976), homme politique français ;
 Auguste Albert (19?-20?), skipper français ;
 Barnsley Albert (1979-), nageur seychellois ;
 Barbara Albert (1970-), réalisatrice, scénariste et productrice autrichienne ;
  ;
 Bill Albert (1942-), essayiste et romancier américain, auteur de littérature populaire et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Camille Albert (1852-1942), architecte français ;
 Carl Albert (1918-2000), homme politique américain, speaker de la Chambre des représentants ;
 Dan Albert (1891-1919), acteur américain du muet ;
 Denis Albert (18?-18?), vigneron français, auteur d'un traité sur la régénération de la vigne et des céréales ;
 Eddie Albert (1906-2005), acteur et producteur américain ;
 Édouard Albert (1910-1968), architecte français ;
 Edward Albert (1951-2006), acteur américain ;
 Ernst Albert (1859-1936), acteur de théâtre et biologiste allemand ;
 Eugène Albert (1816-1890), facteur d'instruments à vent belge ;
 Fleur Albert (1972-), réalisatrice et documentariste française ;
 Flórián Albert (1941-2011), international hongrois de football ;
 François Albert (1877-1933), homme politique français et ancien ministre ;
 François Albert-Buisson (1881-1961), entrepreneur, industriel, magistrat consulaire, économiste, homme politique, historien français ;
 Gilbert Albert (1930-2019), joaillier d’art suisse ;
 Georges, baron Albert (1776-1855), militaire français des  ;
 Georges Albert (1885-19??), footballeur français ;
 Hans Albert (1921-), philosophe et sociologue allemand ;
 Hédard Albert (1944-), homme politique canadien ;
  ;
 Henri Albert (1868-1921), germaniste français, traducteur de Friedrich Nietzsche ;
 Herbert Albert (1903-1973), chef d'orchestre allemand ;
 Joseph Jean-Baptiste, baron Albert (1771-1822), général français de la Révolution française et du  Empire ;
 Jean-Max Albert (1942-), peintre, sculpteur, auteur français ;
 Jean-Claude Albert-Weil (1933-2019), écrivain français ;
 Jos Albert (1886-1981), peintre et académicien belge ;
  ;
 Karel Albert (1901-1987), compositeur belge ;
 Katherine Albert (1902-1970), scénariste et actrice américaine ;
 Léonard Albert (1792-1875), artiste et dessinateur français ;
 Marcel Albert (1917-2010), aviateur français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Marcelin Albert (1851-1921), cafetier et vigneron, meneur de la révolte des vignerons de l'Aude ;
 Marko Albert (1979-), triathlète estonien ;
 Marv Albert (1941-), commentateur sportif américain ;
 Marvin Albert (1924-1996), écrivain et un scénariste américain, auteur de romans policiers et de westerns ;
 Michael Albert (1947-), militant libertaire américain ;
 Michel Albert (1930-2015), dirigeant d'entreprise et ancien commissaire général au plan ;
 Thierry Albert De Neef (1966-), footballeur français ;
 Paul Albert (1827-1880), universitaire français ;
  ;
 Samuel Albert (1988-), chef cuisinier français, vainqueur de la saison 10 de Top Chef ;
 Shari Albert (1971-), actrice américaine ;
 Susan Wittig Albert (1940-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier historique et de roman pour adolescents ;
 .

d'Albert 

famille
 famille d'Albert, ancienne famille aristocratique française ;

personnalités de la famille d'Albert
 Charles d'Albert (1578-1621), homme d'État français, connétable et premier duc de Luynes ;
 Charles Philippe d'Albert de Luynes (1695-1758),  de Luynes, mémorialiste de la cour de Louis XV ;
 Charles-Honoré d'Albert de Luynes (1646-1712), duc de Chevreuse, puis 3 duc de Luynes, aristocrate et militaire français, né le 7 octobre  ;
 Eugen d’Albert (1864-1932), pianiste et compositeur allemand d'origine écossaise ;
 Honoré d'Albert (1581-1649), maréchal de France et duc de Chaulnes ;
 Honoré Théodoric Paul Joseph d'Albert de Luynes (1803-1867),  de Luynes, archéologue ;
 Jeanne Baptiste d'Albert de Luynes (1670-1736), comtesse de Verrue, mécène et collectionneuse ;
 Louis Charles d'Albert (1620-1690),  de Luynes, fils du connétable, écrivain et ami des Jansénistes ;
 Michel Ferdinand d'Albert d'Ailly (1714-1769), duc de Chaulnes, mathématicien et physicien ;
 Paul d'Albert de Luynes (1703-1788), cardinal et archevêque de Sens, astronome et physicien.

Pseudonyme 

 Morris Albert (1951-), compositeur et interprète brésilien ;
 François-Ferdinand Decombe dit « Albert » (1789-1865), danseur et chorégraphe (maître de ballet) français du  ;
 Auguste-François Thiry, acteur ;
 Père Albert, un des pseudonymes radiophoniques d'Albert Algoud ;
 L'ouvrier Albert, de son vrai nom Alexandre Martin, connu pour son engagement socialiste lors de la Révolution de 1848

Toponymie

Albert, une station de prémétro de l’axe Nord-Sud du métro de Bruxelles ;
 Canal Albert, un canal à grand gabarit en Belgique ;
 Centre Albert, un gratte-ciel de bureaux situé dans la ville de Charleroi ;
 Résidence Albert, un immeuble de rapport de style moderniste également situé à Charleroi ;

;
 Château Albert, un hôtel historique dans le Village historique acadien au Nouveau-Brunswick ;
 Comté d'Albert, un comté de la province canadienne du Nouveau-Brunswick ;
 Mont-Albert, territoire non organisé de la municipalité régionale de comté de la Haute-Gaspésie (Québec) ;
 Albert, une ancienne circonscription fédérale du Nouveau-Brunswick ;
 Albert, une circonscription provinciale du Nouveau-Brunswick ;
 Albert, une municipalité rurale canadienne du Manitoba ;
 Riverside-Albert, un village canadien ;

Albert, une ville du Kansas du comté de Barton ;
 Albert, une ville fantôme du Texas ;

Albert, une ville française de la Somme en Picardie ;
 Canton d'Albert, un canton de la Somme ;
 Bataille d'Albert (1914) ;
 Bataille d'Albert (1916) ;
 Bataille d'Albert (1918) ;
 Tour Albert (ou tour Croulebarbe), un des premiers immeuble d'habitation de grande hauteur de Paris ;

Albert Bridge, un pont routier londonien sur la Tamise ;

Albert Park, une banlieue de Melbourne, connue pour le circuit de l'Albert Park ;

Autres 
 (719) Albert, un astéroïde Amor ;
 Lac Albert, un des grands lacs africains.

Aéronautique 
 Société Anonyme des Avions Albert, une entreprise de construction aéronautique française d'entre deux-guerres
 Albert TE-1, Albert A-10, Albert A-20, Albert A-60, Albert 140, différents avions produits par cette société

Art et culture 

 T'as l'bonjour d'Albert, chanson de Carlos (1985) ;
 Albert, film danois réalisé par Jørn Faurschou, sorti en 1998 ;
 Albert est méchant, film français réalisé par Hervé Palud (2004) ;
 Les États-Unis d'Albert, film québécois d'André Forcier (2005) ;
 T'as l'bonjour d'Albert, série télévisée d'animation américaine (1972) ;
 Albert le cinquième mousquetaire, dessin animé (1994) ;
 Albert le vert, Babibouchette ;
 , films homonymes ;
 Albertus ou l'âme et le péché, poème-fleuve de Théophile Gautier (1832) ;
 Albert (Альберт), une nouvelle de Léon Tolstoï (1857) ;
 Albert, série de bande dessinée créée par Hubuc et Mike en 1967.

Autres 
 Monsieur Albert, personnage de la série de bande dessinée Valérian et Laureline
 
 Albert, chaîne de magasins tchèque
 , label discographique australien
 , label discographique australien, société-mère d'

Prénom anglais
Prénom français
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme français
Patronyme anglais
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de monument